La Loma kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Bellavista, Colombia, Chocó,

Mexiko 

 La Loma, Escuinapa, 
 Loma de Tecuyo, ort, Sinaloa, Elota, 
 La Loma, Culiacán, 
 La Loma, Chinampa de Gorostiza, 
 La Loma, Huautla, 
 La Loma, Querétaro Arteaga, El Marqués, 
 La Loma, Actopan, 
 La Loma, Tezontepec de Aldama, 
 La Loma, Zacatecas, Loreto, 
 La Loma, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, 
 La Loma, Tabasco, Centro, 
 La Loma, Tepatitlán de Morelos, 
 La Loma, Chapulhuacán, 
 La Loma, Huasca de Ocampo, 
 La Loma, Zitácuaro, 
 La Loma, Senguio, 
 La Loma, Ixmiquilpan, 
 La Loma, Malinalco, 
 La Loma, Aquixtla, 
 La Loma, Chapa de Mota, 
 La Loma, Calimaya, 
 La Loma, Tlalpujahua, 
 La Loma, San Pedro Ixtlahuaca, 
 La Loma, Uruapan, 
 La Loma, Guanajuato kommun, 
 La Loma, Zacatlán, 
 La Loma, Mariano Escobedo, 
 La Loma, Indé, 
 La Loma, Atzalan, 
 La Loma, Susupuato, 
 La Loma, Ixtlahuacán del Río, 
 La Loma, Mocorito, 
 La Loma, Tenango de Doria, 
 La Loma, Lerma, 
 La Loma, San Agustín Tlaxiaca, 
 La Loma, Juchitepec, 
 La Loma, Degollado, 
 La Loma, San Juan de los Lagos, 
 La Loma, Jerécuaro, 
 La Loma, San Francisco Jaltepetongo, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar